Maddox ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Maddox (1953–2010), US-amerikanischer Jazzrockmusiker
 Conroy Maddox (1912–2005), britischer Künstler
 David M. Maddox (* 1938), US-amerikanischer General
 Ernest E. Maddox (1863–1933), britischer Augenarzt
 Halley G. Maddox (1899–1977), US-amerikanischer Generalmajor
 John Maddox (1925–2009), britischer Chemiker und Wissenschaftsjournalist
 John W. Maddox (1848–1922), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Maddox (1927–2018), US-amerikanischer Ragtime-Pianist
 Laura Maddox (* 1990), britische Sprinterin
 Lester Maddox (1915–2003), US-amerikanischer Politiker
 Michael Maddox (1747–1822), englischer Unternehmer und Theaterdirektor
 Richard Leach Maddox (1816–1902), englischer Arzt, Amateurfotograf und Fotopionier
 Rose Maddox (1925–1998), US-amerikanische Countrysängerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maddox (Arkansas)
 Maddox (Georgia)
 Maddox (Maryland)
 Maddox (Mississippi)
 Maddox (Tennessee)

Schiffe:
 USS Maddox (DD-168), Zerstörer der US-Marine
 USS Maddox (DD-622), Zerstörer der US-Marine
 USS Maddox (DD-731), Zerstörer der US-Marine

Sonstiges:
 Maddox, ein Vorname (siehe: Maddox (Vorname))
 Maddox Brothers and Rose, eine US-amerikanische Country-Band
 Maddox-Kreuz, eine augenheilkundliche Untersuchungsanordnung zur Messung von Schielwinkeln und Beurteilung des Binokularsehens
 Maddox Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Maddox-Zylinder, Hilfsmittel zur Messung zyklo-rotatorischer Schielwinkel
 1C:Maddox Games, russisches Software-Entwicklungsstudio (IL-2-Sturmovik-Serie)

Siehe auch: Mattocks, Madox, Mattox

ja:マドックス
pl:USS Maddox